

Persone 
 Adam Reusner – scrittore, poeta e teologo tedesco
 Elias Reusner – storico tedesco
 Esaias Reusner – liutista e compositore tedesco
 Nicolaus Reusner – giurista ed editore tedesco del XVI secolo